Vitor Bacelar (Salvador, 28 de julho de 1911 — Rio de Janeiro, 10 de junho de 2005) foi um cantor de música popular brasileira.

Seu primeiro disco de trabalho foi gravado em 1937, pela Columbia.

Cantores da Bahia
Cantores de música popular brasileira
Naturais de Salvador